Okręty US Navy o nazwie USS  "Unimak":
 Pierwszy USS "Unimak" (AVP-31)
 Drugi USCGC "Unimak" (WAVP-379), później WHEC-379 i WTR-379. W służbie w latach 1949-1975 oraz 1977-1988.

Unimak
en:USS Unimak